28-cm-Haubitze steht für:
 28-cm-Haubitze L/10, eine Haubitze des Kaiserlich Japanischen Heeres
 28-cm-Haubitze L/12, eine von der Firma Krupp entwickelte Haubitze
 Mortier de 280 modèle 14/16 (Mörser 280 mm Modell 1914), eine von der Firma Schneider entwickelte Haubitze
 280-mm-Mörser Br-5, sowjetische Haubitze